Attenborough (Nottinghamshire) – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 (20403) Attenborough – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 The Attenborough Building – budynek Uniwersytetu Leicester
Osoby:
 David Attenborough – brytyjski popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator i podróżnik
 Richard Attenborough – angielski aktor, reżyser i producent filmowy, laureat Oscara